Bodufushi est un nom propre qui peut désigner :
 Bodufushi, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives ;
 Bodufushi, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives ;
 Bodufushi, une île de la subdivision de Raa aux Maldives ;
 Bodufushi, une île de la subdivision de Vaavu aux Maldives.